Claudio Pizarro (Callao, 1978), futbolista peruà
 Esther Pizarro
 Francisco Pizarro (Trujillo, 1478 - Lima, 1541), explorador i conqueridor espanyol 
 Gonzalo Pizarro (1502, Trujillo - 1548, Cusco), conquistador espanyol que va conquerir l'imperi Inca
 Hernando Pizarro (~1500, Trujillo - 1578), conquistador espanyol que participà en la conquesta de l'imperi Inca 
 Juan Pizarro (1511, Trujillo - 1536, Cuzco), conquistador espanyol, com els seus germans Francisco, Gonzalo i Hernando
 Manuel Pizarro Cenjor (1888 - 1954), governador civil i cap del Movimiento a la província de Terol, oficial de la guàrdia civil
 Manuel Pizarro Moreno (Terol, 1951), empresari i advocat espanyol